Iresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iresjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Iresjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun, 
Iresjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun och Lindesbergs kommun,  (3,89 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn